B38 peut faire référence à :

 Bundesstraße 38, une route fédérale allemande reliant Roßdorf à la frontière française ;
 Coccidioïdomycose, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres